Ops est la déesse romaine de l'Abondance ;
 OPS est l'acronyme d'Orchestre philharmonique de Strasbourg ;
 OPS est l'acronyme d'Open Publication Structure, une norme pour la description des livres électroniques ;
 OPS est l'acronyme d'Organisation panaméricaine de la santé ;
 OPS est l'abréviation de oriented polystyrene, polystyrène orienté;
 En télévision, OPS est l'acronyme d'opérateur de prise de son.
  Au baseball, l'acronyme OPS signifie On-Base Plus Slugging, la statistique de « présence plus puissance ».